Huszt város Ukrajnában, Kárpátalján.
 Huszt, Huszváros (románul: Huși) középkori neve, Vaslui megye, Moldva, Románia. 
 A Huszt című vers Kölcsey Ferenc 1831-ben írt epigrammája.